La liste d'éditeurs français de logiciels applicatifs recense des entreprises ayant en commun d'être classées par l'INSEE dans la catégorie 5829C : Édition de logiciels applicatifs.

Elles sont classées par ordre décroissant de chiffre d'affaires hors taxes déclaré. 

Méthodologie : Les données sont issues du site verif.com édité par la société Nextinteracive (groupe Altice) par croisement entre les données de L'INSEE et les bilans publiés dans les greffes des tribunaux de commerce.

En France sont ainsi recensées 6 044 entreprises au 9 mars 2020.

Notes et références 

Éditeur de logiciel ayant son siège en France
Logiciel applicatif